Název Lakaja může znamenat:

 řeka:
 Lakaja (Žeimena) – levý přítok řeky Žeimena ve východní Litvě
 sídlo:
 Lakaja (ves) – ves v okrese Švenčionys ve východní Litvě
 jezero:
 Lakaja (jezero) – jezero v okrese Švenčionys ve východní Litvě, v bízkosti severního břehu jezera Juodieji Lakajai

Podobné názvy 
 Lakajai
 Lakajos